Астипалея может означать:

 Астипалея — остров в Эгейском море.
  — деревня в Греции, на одноимённом острове.
 Астипалея — древний город на Косе, ныне Кефалос.
 Астипалея (мифология) — в древнегреческой мифологии дочь Феникса.